Barmer (district), een district van de Indiase staat Rajasthan
 Barmer (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Barmer